Су́мська́ ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР, на честь міста Суми.

Сумська вулиця — вулиця в Дніпрі.
 Сумська вулиця — вулиця в Кам'янському.
 Сумська вулиця — вулиця в Донецьку.
 Сумська вулиця — вулиця в Києві.
 Сумська вулиця — вулиця в Конотопі.
 Сумська вулиця — вулиця в Кропивницькому.
 Сумська вулиця — вулиця в Кременчуці.
 Сумська вулиця — вулиця в Луганську.
 Сумська вулиця — вулиця у Львові.
 Сумська вулиця — вулиця в Маріуполі.
 Сумська вулиця — вулиця в Одесі.
 Сумська вулиця — вулиця в Рівному.
 Сумська вулиця — вулиця в Харкові.
 Сумська вулиця — вулиця в Чернігові.
 Сумська вулиця — вулиця в Чернівцях.

Сумська вулиця — вулиця в Астрахані.
 Сумська вулиця — вулиця в Бєлгороді.
 Сумська вулиця — вулиця в Волгограді.
 Сумська вулиця — вулиця в Казані.
 Сумська вулиця — вулиця в Москві.
 Сумська вулиця — вулиця в Нижньому Новгороді.
 Сумська вулиця — вулиця в Оренбурзі.
 Сумська вулиця — вулиця в Пермі.
 Сумська вулиця — вулиця в Пензі.
 Сумська вулиця — вулиця в Самарі.
 Сумська вулиця — вулиця в Уфі.

Вулиці